Список хитов № 1 в Европе в 2009 году — включает синглы и альбомы (European Hot 100 Singles и European Top 100 Albums), возглавлявшие главный хит-парад Европы в 2009 году.

Список хитов и альбомов № 1

Примечания

См. также 
 2009 год в музыке
 Лучшие синглы США 2009 года по версии Billboard
 Список синглов №1 в США в 2009 году (Billboard)
 Список синглов №1 в Японии в 2009 году (Billboard)
 Список альбомов №1 в США в 2009 году
 Список кантри-хитов №1 2009 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2009 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2009 года (Великобритания)
 Список R&B синглов №1 в США в 2009 году

Чарты Billboard 2009 года
Списки хитов № 1 в European Hot 100 Singles
Списки хитов № 1 2009 года